Городско́е поселе́ние посёлок городского типа Балтаси — муниципальное образование в Балтасинском районе Татарстана Российской Федерации.

Административный центр — пгт Балтаси.

История 
Статус и границы городского поселения установлены Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 49-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования „Балтасинский муниципальный район“ и муниципальных образований в его составе».

Население

Состав городского поселения

Примечания 

Балтаси
Балтаси